

Плейнв'ю — місто, штат Арканзас
 Плейнв'ю — місто, штат Міннесота
 Плейнв'ю — місто, штат Небраска
 Плейнв'ю — місто, штат Теннессі
 Плейнв'ю — місто, штат Техас
 Плейнв'ю — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Плейнв'ю — переписна місцевість, штат Нью-Йорк